Wall Island ist der Name folgender Inseln:

 Wall Island (New South Wales), Australien
 Wall Island (Neuseeland), Neuseeland